chan – szkoła chińskiego buddyzmu, prekursor japońskiego zen
 Czan – polski zespół muzyczny